Николай Риттер:
 Риттер, Николай Александрович фон (1846—не ранее 1919) — русский поэт-песенник немецкого происхождения, юрист, действительный статский советник. 
 Риттер, Николай Сергеевич  (1865—?) — журналист, деятель спортивного и олимпийского движения в России.